Juan Torruella ist der Name folgender Personen:

* Juan Torruella, Sr. (Juan Rafael Torruella del Valle, Sr.; 1933–2020), puerto-ricanischer Segler, Jurist und Richter 
 Juan Torruella, Jr. (Juan Rafael Torruella del Valle, Jr.; * 1957), puerto-ricanischer Segler